{{SEITENTITEL:Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf}}

Die Liste der Länder nach CO2-Emission pro Kopf enthält Angaben zu den Kohlenstoffdioxid-Emissionen pro Kopf und Jahr, vereinfacht auch als Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 bezeichnet. Der Begriff tritt sprachlich in zahlreichen weiteren Variationen auf (englisch: Per Capita Carbon Dioxide Emissions). Maßeinheit ist im Allgemeinen eine Tonne CO2 pro Person und Jahr ().

In der Klimaforschung und bezüglich der Klimagerechtigkeit wird darüber hinaus oft der gesamte Treibhausgasausstoß pro Kopf und Jahr in CO2-Äquivalenten (CO2-eq), also aller Treibhausgase insgesamt, als Datengrundlage verwendet.

Kontext 

So wie das Pro-Kopf-Einkommen oder die Energieintensität ist der Pro-Kopf-Ausstoß an CO2 eine wirtschaftliche Kennzahl: Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt eines Staates drückt er die Abhängigkeit einer Volkswirtschaft von fossilen Energieträgern aus. Als nackte Zahl allein kann er bei niedrigen Werten auch Indikator für die Energiearmut armer Staaten sein. Als Zeitreihe der zusammengefassten Daten der Weltgemeinschaft, also als durchschnittlicher Pro-Kopf-Ausstoß, kann er nach dem Verursacherprinzip für jedes Individuum dieses Planeten die Einordnung des persönlichen CO2-Fußabdrucks bezüglich der globalen oder nationalen zeitlichen Entwicklung ermöglichen. Rankings werden aus diesem Grund auch für Städte und Gemeinden berechnet und sind Bewertungs-Parameter für Umweltpreise.

Institutionen und Unternehmen, die Nachhaltigkeit als erklärtes Ziel haben, können ihre Treibhausgas-Emissionen je Arbeitsplatz berechnen, Quellen analysieren und Wege in Richtung Klima-Neutralität suchen: Die Vereinten Nationen bilanzierten im Jahr 2011 für ihre 221.000 UN-Mitarbeiter weltweit je vier Tonnen CO2-Äquivalente allein für die Flugreisen, was die Hälfte ihrer Treibhausgasemissionen ausmacht.

Mit dem Beitritt zum Klima-Bündnis haben sich bis zum Jahr 2013 bereits 1600 Städte, Gemeinden und Landkreise in 24 europäischen Ländern verpflichtet, ihre Pro-Kopf-Emissionen bis spätestens 2030 zu halbieren (Basisjahr 1990).

Die Pro-Kopf-Emissionen in Deutschland lagen im Jahr 2011 bei etwa 11,2 Tonnen CO2-Äquivalent (2016: 11,1 t CO2-Äquivalent). Zum Vergleich mit einer anderen Kennzahl: Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt (nominal) lag der Treibhausgas-Ausstoß bei knapp 354 Gramm CO2-Äquivalent pro Euro.
Als Bestandteil des Human Sustainable Development Index sind die Pro-Kopf-Werte für den Ausstoß an Treibhausgasen auch ein Maß für Nachhaltigkeit und ein Umweltindikator, etwa bei den Millennium-Entwicklungszielen (UN-MDG-Indicators).

Abfrage von Vergleichswerten in Datenbanken 
Für einige Staaten kann in Datenbanken auch der Pro-Kopf-Ausstoß für verschiedene Treibhausgase online abgefragt werden. Für jeden EU-Staat können bei der Europäischen Umweltagentur die Werte für Kohlenstoffdioxid, Methan, Stickstoffdioxid und Fluorkohlenwasserstoffe aufgerufen werden (unten nicht enthalten).

Die unten stehende Liste der Länder und deren CO2-Emissionen je Einwohner und Jahr ermöglicht einen direkten Vergleich der Staaten, sowie einen Überblick über die zeitliche Entwicklung. Die Berechnungen der Daten wurden von der Abteilung Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) im Energieministerium der Vereinigten Staaten erstellt. Die Berechnungen basieren auf Daten der United Nations Statistics Division, einer Abteilung der UNO.

Länderliste der CO2-Emissionen pro Kopf 
CO2-Emission in Tonnen CO2 pro Person und Jahr (1971–2020) Gebiete ohne allgemein anerkannte staatliche Souveränität sind in Kursivschrift geschrieben.

Verzerrung durch Export und Import 
Zu beachten ist, dass jedem Land diejenigen CO2-Emissionen zugerechnet werden, die auf dem Staatsgebiet erfolgen. Wenn Güter und Dienstleistungen international gehandelt werden, für deren Produktion Treibhausgase emittiert wurden, werden diese also dem Land der Produzenten und nicht dem der Konsumenten zugeordnet. Zum Beispiel geschehen rund 33 % der Emissionen in China für den Export und nicht für den Inlandskonsum. Eine Studie aus dem Jahr 2011 hat diese Verzerrung der Statistik durch den Handel global für den Zeitraum 1990 bis 2008 untersucht und Emissionswerte auf Basis des Konsums und nicht der Produktion berechnet. Sie kam zu dem Schluss, dass die CO2-Emissionen von entwickelten Ländern über den untersuchten Zeitraum dem Konsum nach um 7 % gestiegen sind, obwohl produktionsbezogene Erhebungen eine Senkung um 2 % ausweisen.

An Pro-Kopf-Werten ist zu erkennen, dass besonders reiche Länder mit wenig Industrie wie z. B. Singapur, Belgien, Irland, Luxemburg und die Schweiz, wesentlich höhere Emissionswerte aufweisen, nämlich mitunter das Doppelte. Im internationalen Vergleich schneiden sie darum viel schlechter ab. Zu beachten ist, dass die Umwälzungen durch die globale Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007 in diese Erhebungen nicht vollständig eingeflossen sind.

Je nach Zurechnungsprinzip können die spezifischen Emissionen deutlich abweichen. Je nach Methodik können Emissionen beispielsweise dem Land zugeschrieben werden, in dem die Konsumenten ein Gut nutzen, dem Herstellerland, in dem das Gut gefertigt wurde oder dem Land, das die fossilen Energieträger abgebaut und verkauft hat, mit denen das Gut hergestellt wurde.

CO2-Emission in Tonnen CO2 pro Person und Jahr nach dem Produktions- und Konsumprinzip, sofern beide Werte bekannt (1990–2016):

Hinweise 
CO2 ist nur eines von mehreren Treibhausgasen. Für einen vollständigen Überblick sind auch weitere Gase wie Methan, Fluorkohlenwasserstoffe und Distickstoffoxid von Bedeutung, die zudem ein deutlich höheres Treibhauspotential als CO2 haben.

Siehe auch 
 Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
 Liste der größten Treibhausgasemittenten
 Liste der fördernden Unternehmen nach Treibhausgas-Emissionen
 Liste der Länder nach Treibhausgas-Emissionen
 Liste der Länder nach Luftverschmutzung
 Liste der Länder nach Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien

Weblinks 
 electricitymap.org: Klimaeinfluss der Regionen

Anmerkungen

Nachweise 

!
!
!
!
CO2 Emission
Liste (Staaten)
Wirtschaftsgeographie